Семён Глебов:
 Глебов, Семён Матвеевич (ум. 1614) — воевода в Коломне, Мценске и Нижнем Новгороде.
 Глебов, Семён Михайлович (1908—1943) — секретарь Старорусского райкома ВКП(б) Ленинградской области, командир 4-й Старорусской партизанской бригады
 Глебов, Семён Фёдорович (ум. 1649) — русский воевода.